Unter Ratzeputz versteht man:

 den Ratzeputz-Schnaps
 ein Theaterstück von Rosalinde Fabry 
 ein Kindermusical von Veronika te Reh und Wolfgang König 
 eine Figur in mehreren Kinderbüchern von Waltraud Ritzel, Hansjörg Langenfass, Uwe Wandrey und Ursel Scheffler.